Aggar ist:

 Aggar (Stadt), antike Stadt in Africa proconsularis, Ruinen beim heutigen Henchir Sidi Amara in Tunesien
 Titularbistum Aggar, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Aggar ist der Familienname folgender Personen:

 Tom Aggar (* 1984), britischer Ruderer